Альпина:
 Альпина Паблишер — российская издательская группа.
 Alpina — немецкая тюнинговая автомобильная компания, производящая автомобили на базе BMW.